Toponímia:
 Villiers (Indre)
 Villiers (Viena), departament de la Viena (regió de la Nova Aquitània, França)
 Villiers-Adam, municipi al departament de Val-d'Oise 
 Villiers-au-Bouin, municipi al departament de l'Indre i Loira 
 Villiers-aux-Corneillesun municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Villiers-Charlemagne, departament de Mayenne 
 Villiers-Couture, municipi al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània, França)
 Villiers-en-Bière, departament de Sena i Marne 
 Villiers-en-Bois, departament de Deux-Sèvres (regió de la Nova Aquitània, França)
 Villiers-en-Désœuvre, departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Villiers-en-Lieu, departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est, França)
 Villiers-en-Morvan, departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Villiers-en-Plaine, departament de Deux-Sèvres (regió de la Nova Aquitània, França)
 Villiers-Fossard, departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Villiers-Herbisse, departament de l'Aube 
 Villiers-le-Bâcle, departament de l'Essonne 
 Villiers-le-Bel, municipi al departament de Val-d'Oise (regió de l'Illa de França)
 Villiers-le-Duc
 Villiers-le-Bois
 Villiers-le-Mahieu
 Villiers-le-Morhier
 Villiers-le-Pré
 Villiers-le-Roux 
 Villiers-le-Sec (Alt Marne)
 Villiers-le-Sec (Calvados)
 Villiers-le-Sec (Nièvre)
 Villiers-le-Sec (Val-d'Oise)
 Villiers-les-Hauts
 Villiers-lès-Aprey
 Villiers-LouisVilliers-Louis, departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 449 habitants.
 Villiers-Saint-Benoît
 Villiers-Saint-Frédéric
 Villiers-Saint-Denis, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Villiers-Saint-Georges
 Villiers-Saint-Orien
 Villiers-sous-Grez
 Villiers-sous-Mortagne
 Villiers-sous-Praslin, departament de l'Aube (regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 68 habitants.
 Villiers-sur-Chizé, departament de Deux-Sèvres 
 Villiers-sur-Loir, departament del Loir i Cher 
 Villiers-sur-Marne, municipi al departament de la Val-de-Marne (regió de l'Illa de França)
 Villiers-sur-Morin
 Villiers-sur-Orge
 Villiers-sur-Seine, municipi al departament de Sena i Marne 
 Villiers-sur-Suize, departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est, França)
 Villiers-sur-Tholon, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Villiers-sur-Yonne, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Villiers-Vineux, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Launay-Villiers, municipi al departament de Mayenne 
 Gudmont-Villiers, municipi al departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est, França)
 Cantó de Villiers-le-Bel, cantó francès del departament de Val-d'Oise, al districte de Sarcelles 
 Cantó de Villiers-sur-Marne, cantó francès del departament de Val-de-Marne, situat al districte de Nogent-sur-Marne
 Biografies:
 Charles Villiers Stanford (Dublín, 1852 – Londres, 1924), compositor, professor de música i director d'orquestra
 George Villiers (Brooksby, Leicestershire, 1592 – 1628), primer Duc de Buckingham i favorit del Rei Jaume I d'Anglaterra 
 Gérard de Villiers (París, 1929 − 2013), escriptor, periodista i editor francès
 Jean de Villiers (? - 1293), Mestre de l'Hospital en un dels períodes més agitats per a l'Orient cristià 
 Philippe Villiers de L'Isle-Adam (Beauvais, 1464 - Malta, 1534), darrer Gran Mestre que va regir l'orde a Rodes 
 Theresa Villiers (Londres, 1968), política britànica membre del Partit Conservador, diputada al Parlament Europeu (1999 - 2005) 
 Moira de Villiers (Johannesburg, 1990), judoka neozelandesa, guanyadora de nou medalles al Campionat d'Oceania entre els anys 2008 i 2016 
 Miscel·lània: 
 Hispano Villiers, marca catalana de motors, fabricats a Barcelona entre 1953 i finals dels anys 60
 Norton-Villiers, empresa fabricant de motocicletes anglesa amb seu a Plumstead, activa entre 1966 i 1972
 Norton Villiers Triumph (NVT), empresa fabricant de motocicletes anglesa amb seu a Andover, activa entre 1973 i 1978
 Villiers Engineering, marca anglesa de motors, fabricats a Wolverhampton entre 1898 i 1978